Николаевский округ — название двух административно-территориальных единиц СССР, существовавших в 1920-е годы.

 Николаевский округ — в Дальневосточном крае РСФСР
 Николаевский округ — в Украинский ССР